Athamanta capensis är en flockblommig växtart som beskrevs av Nicolaas Laurens Nicolaus Laurent Burman. Athamanta capensis ingår i släktet Athamanta och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
capensis